chłopczyca – dziewczyna, która zachowuje się jak chłopiec lub jest podobna do chłopca
 chłopczyca – styl w modzie istniejący w latach 20. XX wieku
 chłopczyca – dziewczyna zabiegająca o względy chłopców
 Chłopczyca (fr. La Garçonne) – powieść Victora Margueritte
Chłopczyce – wieś na Ukrainie